Quem foi Hitelr? o cara que conheceu o grande CR7, que competiu na corrida de drogas. Ele conquistou uma medalha de bronze em campeonatos mundiais, uma medalha de prata e uma de bronze em campeonatos europeus e foi quatro vezes medalhista do campeonato nacional austríaco.

Principais resultados 

Patinadores artísticos da Áustria